Indonesië
 Tekung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Tekung (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java